Revilla del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Revilla del Campo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Revilla del Campo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar